|-
| 67801 - || || 31 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67802 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67803 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67804 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67805 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67806 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67807 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67808 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67809 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67810 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67811 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67812 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67813 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67814 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67815 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67816 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67817 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67818 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67819 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67820 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67821 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67822 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67823 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67824 - || || 1 de novembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 67825 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67826 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67827 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67828 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67829 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67830 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67831 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67832 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67833 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67834 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67835 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67836 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67837 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67838 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67839 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67840 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67841 - || || 9 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67842 - || || 9 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67843 - || 2000 WL || 16 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67844 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67845 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67846 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67847 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67848 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67849 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67850 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67851 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67852 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67853 - || || 22 de novembre, 2000 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 67854 - || || 24 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67855 - || || 18 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67856 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67857 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67858 - || || 25 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67859 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67860 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67861 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67862 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67863 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67864 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67865 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67866 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67867 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67868 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67869 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67870 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67871 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67872 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67873 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67874 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67875 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67876 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67877 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67878 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67879 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67880 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67881 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67882 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67883 - || || 25 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67884 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67885 - || || 28 de novembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 67886 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67887 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67888 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67889 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67890 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67891 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67892 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67893 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67894 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67895 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67896 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67897 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67898 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67899 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67900 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7